Bressolles kan syfta på två franska kommuner:

 Bressolles, Ain
 Bressolles, Allier